Salaberg ist der Name folgender Objekte:

 Salaberg (Gemeinde Oepping), Ortschaft der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Salaberg (Gemeinde Haag), Ortschaft der Stadtgemeinde Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Schloss Salaberg, Schloss bei Stadt Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Saladorf